Купрієнко Андрій Микитович (1913—1984) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Купрієнко В'ячеслав Миколайович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Купрієнко Ілля Кирейович (1916—1988) — єфрейтор РА, повний кавалер ордена Слави.
 Купрієнко Олег Васильович (* 1964) — народний депутат України 8-го скликання.
 Купрієнко Павло Костянтинович (1939—2011) — радянський футболіст та український дитячий тренер, виступав на позиції півзахисника.

Примітки